Острецов — фамилия:

 Острецов, Анатолий Александрович (1931—2015) — советский и российский художник.
 Острецов, Георгий Викторович (род. 1967) — российский художник и дизайнер.
 Острецов, Игорь Николаевич (род. 1939) — советский и российский специалист по ядерной физике. 
 Острецов, Кузьма Иванович (1700—1781) — русский судостроитель.

См. также